Черво́ное — посёлок городского типа в Андрушёвском районе Житомирской области Украины.

История 

Бывшее селение Житомирского уезда Волынской губернии Российской империи.

В 1910 году в Червоном была открыта автомастерская.

Статус посёлка Червоное имеет с 1938 года.

Во время Великой Отечественной войны в 1941—1944 гг. посёлок находился под немецкой оккупацией.

В 1959 году численность населения составляла .

В 1977 году здесь действовали спиртовой завод и сахарный завод.

В январе 1989 года численность населения составляла 3391 человек.

В октябре 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь сахарного завода.

В 1997 году был ликвидирован находившийся в посёлке филиал профессионально-технического училища № 32.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2874 человека.

Транспорт 
В 18 км от посёлка находится станция Андрушевка (конечный пункт железнодорожной ветки Фастов — Казатин).

В прошлом в посёлке была узкоколейная железная дорога, построенная для сахарного завода, которая связывала посёлок с железнодорожной магистралью Киев — Казатин. В данный момент железная дорога снята.

Туристические объекты 
 Имение Терещенко
 Краеведческий музей, действующий при Червонской ООШ І—ІІІ ст.
 Краеведческий музей, действующий при Червонском сахарном заводе.

Известные уроженцы 
 Цимбалист, Виктор Петрович (1931—1998) — советский и украинский актёр. Народный артист УССР.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады карточка 
 Узкоколейная ж/д Червонского сахарного комбината на «Сайты про железную дорогу» Сергея Болашенко
 Имение Терещенко в Червоном
 Czerwone 
 Сайт селища Червоне www.chervone.com

Населённые пункты Андрушёвского района
Посёлки городского типа Житомирской области